Personen
 Nadezjda Vasiljevna Repina (1809–1867) - Russische zangeres (sopraan) en actrice
 Lorina Pjotrovna Repina (1947) - Sovjet- en Russische historicus, specialist op het gebied van onder meer historische methode en geschiedschrijving
 Nadezjda Aleksejevna Repina (1947) - Sovjet-actrice
 Tatjana Repina - fictief titelkarakter van werken van Anton Pavlovitsj Tsjechov en Aleksej Sergejevitsj Soevorin

 Plaatsen
 Repina (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Repina (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen

 Zie ook
 Repin